Sang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sang-dong, Mokpo,stadsdel i Mokpo, Södra Jeolla, 
 Sang-dong, Bucheon, stadsdel i Bucheon, Gyeonggi, 
 Sang-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,